Четецуя () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Стругарі.
 Четецуя () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Пуєшть.
 Четецуя () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бербулецу.
 Четецуя () — село в Румунії, у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Геужань.
 Четецуя () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Чорояші.
 Четецуя () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Вела.
 Четецуя () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Синсіміон.